

Sigle 
 Norsk rikskringkasting  – ente radio-televisivo di stato norvegese

Codici 
 NRK – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Kungsangen di Norrköping (Svezia)
 NRK – codice vettore ICAO di Naturelink

Musica
 NRK music  – casa discografica inglese che produce musica house